John C. Breckinridge
Breckinridge Center
Condado de Breckinridge
Benjamin Breckinridge Warfield
Desambiguação